San Calogero kan syfta på:

 San Calogero (helgon)

Geografi

Italien 

 San Calogero, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 

Robotskapade Italienförgreningar